W Polsce wyodrębniono 1517 rezerwatów przyrody obejmujące łącznie około 169 tysięcy ha (według stanu na luty 2023 roku), co stanowi 0,54% powierzchni kraju.

województwo dolnośląskie 
 

Rezerwaty przyrody w województwie dolnośląskim (stan na wrzesień 2017):

 rezerwat przyrody Błyszcz
 rezerwat przyrody Brekinia
 rezerwat przyrody Brzeźnik
 rezerwat przyrody Buczyna Jakubowska
 rezerwat przyrody Buczyna Piotrowicka
 rezerwat przyrody Buczyna Storczykowa na Białych Skałach
 rezerwat przyrody Buki Sudeckie
 rezerwat przyrody Bukowa Kalenica
 rezerwat przyrody Cisowa Góra
 rezerwat przyrody Cisy
 rezerwat przyrody Czarne Stawy
 rezerwat przyrody Dalkowskie Jary
 rezerwat przyrody Głazy Krasnoludków
 rezerwat przyrody Gola
 rezerwat przyrody Góra Choina
 rezerwat przyrody Góra Miłek
 rezerwat przyrody Góra Radunia
 rezerwat przyrody Góra Ślęża
 rezerwat przyrody Góra Zamkowa
 rezerwat przyrody Grądy koło Posady
 rezerwat przyrody Grodzisko Ryczyńskie
 rezerwat przyrody Jaskinia Niedźwiedzia
 rezerwat przyrody Jeziorko Daisy
 rezerwat przyrody Jezioro Koskowickie
 rezerwat przyrody Jodłowice
 rezerwat przyrody Kanigóra
 rezerwat przyrody Krokusy w Górzyńcu
 rezerwat przyrody Kruczy Kamień
 rezerwat przyrody Las Bukowy w Skarszynie
 rezerwat przyrody Łacha Jelcz
 rezerwat przyrody Łąka Sulistrowicka
 rezerwat przyrody Łęg Korea
 rezerwat przyrody Łęgi źródliskowe koło Przemkowa
 rezerwat przyrody Mszana i Obłoga
 rezerwat przyrody Muszkowicki Las Bukowy
 rezerwat przyrody Nad Groblą
 rezerwat przyrody Nowa Morawa
 rezerwat przyrody Odrzysko
 rezerwat przyrody Olszyny Niezgodzkie
 rezerwat przyrody Ostrzyca Proboszczowicka
 rezerwat przyrody Ponikwa
 rezerwat przyrody Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha
 rezerwat przyrody Puszcza Śnieżnej Białki
 rezerwat przyrody Radziądz
 rezerwat przyrody Skałki Stoleckie
 rezerwat przyrody Skarpa Storczyków
 rezerwat przyrody Stawy Milickie
 rezerwat przyrody Stawy Przemkowskie
 rezerwat przyrody Śnieżnik Kłodzki
 rezerwat przyrody Torfowiska Doliny Izery
 rezerwat przyrody Torfowisko Borówki
 rezerwat przyrody Torfowisko koło Grabowna
 rezerwat przyrody Torfowisko Kunickie
 rezerwat przyrody Torfowisko pod Węglińcem
 rezerwat przyrody Torfowisko pod Zieleńcem
 rezerwat przyrody Uroczysko Obiszów
 rezerwat przyrody Uroczysko Wrzosy
 rezerwat przyrody Wąwóz Lipa
 rezerwat przyrody Wąwóz Myśliborski koło Jawora
 rezerwat przyrody Wąwóz Siedmicki
 rezerwat przyrody Wilcza Góra
 rezerwat przyrody Wodospad Wilczki
 rezerwat przyrody Wzgórze Joanny
 rezerwat przyrody Wrzosiec koło Piasecznej
 rezerwat przyrody Zabór
 rezerwat przyrody Zimna Woda
 rezerwat przyrody Zwierzyniec

województwo kujawsko-pomorskie 

 

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego znajdują się 94 rezerwaty (stan na styczeń 2019):

 Augustowo
 Bachotek
 Bagna nad Stążką
 Bagno Głusza
 Bagno Grzybna
 Bagno Mostki
 Balczewo
 Bobrowisko
 Borek
 Bór Wąkole im. prof. Klemensa Kępczyńskiego
 Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego
 Buczyna
 Ciechocinek
 Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego
 Czarny Bryńsk
 Dębice
 Dęby Krajeńskie
 Dolina Osy
 Dolina Rzeki Brdy
 Dury
 Dziki Ostrów
 Gaj Krajeński
 Gościąż
 Góra św. Wawrzyńca
 Grabowiec
 Grocholin
 Grodno
 Hedera
 Jamy
 Jar Brynicy
 Jar grądowy Cielęta
 Jazy
 Rezerwat cisów Jelenia Góra im. Kazimierza Szlachetko
 Jeziorka Kozie
 Jezioro Ciche
 Jezioro Fletnowskie
 Jezioro Łyse
 Jezioro Piaseczno
 Jezioro Rakutowskie
 Jezioro Wieleckie
 Jezioro Zdręczno
 Kępa Bazarowa
 Kruszyn
 Kulin
 Kuźnica
 Las Mariański
 Las Minikowski
 Las Piwnicki
 Linje
 Lutowo
 Łażyn
 Łąki Ślesińskie
 Łęgi na Ostrowiu Panieńskim
 Martwe
 Miedzno
 Mieliwo
 Mierucinek
 Miecięrzyn
 Mszar Płociczno
 Nadgoplański Park Tysiąclecia
 Okalewo
 Okonek
 Olszyny Rakutowskie
 Osiny
 Ostnicowe parowy Gruczna
 Ostrowo
 Ostrowy nad Brynicą
 Ostrów koło Pszczółczyna
 Ostrów Panieński
 Płutowo
 Przełom Mieni
 Rejna
 Reptowo
 Retno
 Rogóźno Zamek
 Różanna Dęby im. Nadleśniczego Jana Rychlickiego
 Rzeka Drwęca (część w woj. warmińsko-mazurskim)
 Skarpy Ślesińskie
 Stary Zagaj
 Stręszek
 Szumny Zdrój im. Kazimierza Sulisławskiego
 Śnieżynka
 Tarkowo
 Tomkowo
 Torfowisko Mieleńskie
 Uroczysko Koneck
 Wąwelno
 Wielka Kępa
 Wiosło Duże część w woj. pomorskim
 Wójtowski Grąd
 Wronie
 Zbocza Płutowskie
 Źródła Gąsawki
 Źródła Rzeki Stążki

województwo lubelskie 

Na terenie województwa lubelskiego znajduje się 88 rezerwatów przyrody. Stan na wrzesień 2021 r.
 rezerwat przyrody Bachus
 rezerwat przyrody Bagno Serebryskie
 rezerwat przyrody Broczówka
 rezerwat przyrody Brudzieniec
 rezerwat przyrody Brzeźno
 rezerwat przyrody Chmiel
 rezerwat przyrody Chmielinne
 rezerwat przyrody Czapliniec koło Gołębia (powiat puławski)
 rezerwat przyrody Czapliniec w Uroczysku Feliksówka (powiat radzyński)
 rezerwat przyrody Czapli Stóg
 rezerwat przyrody Czarny Las
 rezerwat przyrody Czartowe Pole
 rezerwat przyrody Debry
 rezerwat przyrody Dobryń
 rezerwat przyrody Doły Szczeckie
 rezerwat przyrody Gliniska
 rezerwat przyrody Głęboka Dolina
 rezerwat przyrody Hubale
 rezerwat przyrody Imielty Ług
 rezerwat przyrody Jalinka
 rezerwat przyrody Jata
 rezerwat przyrody Jezioro Brzeziczno
 rezerwat przyrody Jezioro Obradowskie
 rezerwat przyrody Jezioro Orchowe
 rezerwat przyrody Jezioro Świerszczów
 rezerwat przyrody Kacze Błota
 rezerwat przyrody Kania
 rezerwat przyrody Kozie Góry
 rezerwat przyrody Kra Jurajska
 rezerwat przyrody Krowia Wyspa
 rezerwat przyrody Królowa Droga
 rezerwat przyrody Księżostany
 rezerwat przyrody Kulak
 rezerwat przyrody Las Królewski
 rezerwat przyrody Las Lipowy w Uroczysku Bukowiec
 rezerwat przyrody Las Wagramski
 rezerwat przyrody Lasy Janowskie
 rezerwat przyrody Lasy Parczewskie
 rezerwat przyrody Liski (powiat bialski)
 rezerwat przyrody Liski (powiat chełmski i hrubieszowski)
 rezerwat przyrody Łabunie
 rezerwat przyrody Łęg Dębowy koło Janowa Podlaskiego
 rezerwat przyrody Łęg na Kępie w Puławach
 rezerwat przyrody Machnowska Góra
 rezerwat przyrody Magazyn
 rezerwat przyrody Małoziemce
 rezerwat przyrody Marynopole
 rezerwat przyrody Nad Tanwią
 rezerwat przyrody Natalin
 rezerwat przyrody Nowiny
 rezerwat przyrody Obary
 rezerwat przyrody Olszanka (woj. lubelskie)
 rezerwat przyrody Omelno
 rezerwat przyrody Piekiełko koło Tomaszowa Lubelskiego
 rezerwat przyrody Piskory
 rezerwat przyrody Podzamcze
 rezerwat przyrody Popówka
 rezerwat przyrody Przecinka
 rezerwat przyrody Rogów
 rezerwat przyrody Roskosz
 rezerwat przyrody Serniawy
 rezerwat przyrody Siedliszcze
 rezerwat przyrody Skarpa Dobrska
 rezerwat przyrody Skarpa Dobużańska
 rezerwat przyrody Skrzypny Ostrów
 rezerwat przyrody Stary Las
 rezerwat przyrody Stasin
 rezerwat przyrody Stawska Góra
 Rezerwat przyrody „Sugry” imienia Janusza Szostakiewicza
 rezerwat przyrody Suśle Wzgórza
 rezerwat przyrody Szklarnia
 rezerwat przyrody Szum
 rezerwat przyrody Szwajcaria Podlaska
 rezerwat przyrody Święty Roch
 rezerwat przyrody Torfowisko przy Jeziorze Czarnym
 rezerwat przyrody Topór
 rezerwat przyrody Torfowisko Sobowice
 rezerwat przyrody Trzy Jeziora
 rezerwat przyrody Warzewo
 rezerwat przyrody Wieprzec
 rezerwat przyrody Wierzchowiska
 rezerwat przyrody Wisła pod Zawichostem
 rezerwat przyrody Wodny Dół
 rezerwat przyrody Wolwinów
 rezerwat przyrody Wygon Grabowiecki
 rezerwat przyrody Zarośle
 rezerwat przyrody Żmudź
 rezerwat przyrody Żółwiowe Błota

województwo lubuskie 

W kwietniu 2018 r. na podstawie „Rejestru rezerwatów przyrody województwa lubuskiego” zarejestrowanych było 67 rezerwatów przyrody.
 rezerwat przyrody Annabrzeskie Wąwozy ••• (nr 24 – 21 lipca 1977 r.)
 rezerwat przyrody Bagno Chłopiny ••• (nr 7 – 10 maja 1963 r.)
 rezerwat przyrody Bagno Leszczyny (nr 57 – 1 września 2009 r.)
 rezerwat przyrody Bażantarnia ••• (nr 2 – 22 października 1959 r.)
 rezerwat przyrody Bogdanieckie Cisy ••• (nr 46 – 3 marca 2000 r.)
 rezerwat przyrody Bogdanieckie Grądy ••• (nr 23 – 21 maja 1974 r.)
 rezerwat przyrody Buczyna Łagowska ••• (nr 11 – 4 listopada 1968 r.)
 rezerwat przyrody Buczyna Szprotawska ••• (nr 8 – 1 czerwca 1965 r.)
 rezerwat przyrody Buki Zdroiskie ••• (nr 29 – 12 października 1982 r.)
 rezerwat przyrody Bukowa Góra ••• (nr 1 – 30 listopada 1954 r.)
 rezerwat przyrody Czaplenice ••• (nr 3 – 14 września 1959 r.)
 rezerwat przyrody Czaplisko ••• (nr 4 – 14 września 1959 r.)
 rezerwat przyrody Czarna Droga ••• (nr 19 – 10 maja 1989 r.)
 rezerwat przyrody Dąbrowa Brzeźnicka im. Bolesława Grochowskiego ••• (nr 35 – 3 marca 1989 r.)
 rezerwat przyrody Dąbrowa na wyspie ••• (nr 42 – 11 grudnia 1995 r.)
 rezerwat przyrody Dębina ••• (nr 40 – 11 grudnia 1995 r.)
 rezerwat przyrody Dębowa Góra ••• (nr 41 – 11 grudnia 1995 r.)
 rezerwat przyrody Dębowiec ••• (nr 31 – 4 lipca 1984 r.)
 rezerwat przyrody Dębowy Ostrów ••• (nr 16 – 31 marca 1970 r.)
 rezerwat przyrody Dolina Ilanki ••• (nr 47 – 6 grudnia 2000 r.)
 rezerwat przyrody Dolina Ilanki II
 rezerwat przyrody Dolina Postomii ••• (nr 52 – 6 stycznia 2005 r.)
 rezerwat przyrody Flisowe Źródliska ••• (nr 61 – 10 maja 2011 r.)
 rezerwat przyrody Gorzowskie Murawy ••• (nr 55 – 20 kwietnia 2006 r.)
 rezerwat przyrody Goszczanowskie Źródliska ••• (nr 56 – 1 września 2009 r.)
 rezerwat przyrody Gubińskie Mokradła ••• (nr 60 – 1 marca 2011 r.)
 rezerwat przyrody Janie im. Włodzimierza Korsaka ••• (nr 30 – 18 maja 1984 r.)
 rezerwat przyrody Jeziora Gołyńskie ••• (nr 20 – 23 czerwca 1972 r.)
 rezerwat przyrody Jezioro Łubówko ••• (nr 38 – 8 lipca 1991 r.)
 rezerwat przyrody Jezioro Ratno
 rezerwat przyrody Jezioro Święte ••• (nr 27 – 22 kwietnia 1983 r.)
 rezerwat przyrody Jezioro Wielkie ••• (nr 39 – 9 października 1991 r.)
 rezerwat przyrody Kręcki Łęg ••• (nr 32 – 18 lutego 1987 r.)
 rezerwat przyrody Laski ••• (nr 25 – 21 lipca 1977 r.)
 rezerwat przyrody Lemierzyce ••• (nr 17 – 31 marca 1970 r.)
 rezerwat przyrody Lubiatowskie Uroczyska ••• (nr 49 – 14 marca 2000 r.)
 rezerwat przyrody Łabędziniec ••• (nr 5 – 14 września 1959 r.)
 rezerwat przyrody Łęgi koło Słubic ••• (nr 50 – 30 kwietnia 2003 r.)
 rezerwat przyrody Mesze ••• (nr 28 – 22 kwietnia 1983 r.)
 rezerwat przyrody Mechowisko Kosobudki
 rezerwat przyrody Mierkowskie Suche Bory ••• (nr 54 – 20 kwietnia 2006 r.)
 rezerwat przyrody Młodno ••• (nr 34 – 18 stycznia 1988 r.)
 rezerwat przyrody Mokradła Sułowskie ••• (nr 37 – 26 listopada 1990 r.)
 rezerwat przyrody Morenowy Las ••• nr 22 – 21 maja 1974 r.)
 rezerwat przyrody Mszar Przygiełkowy – Długie im. Huberta Jurczyszyna ••• (nr 59 – 1 września 2009 r.)
 rezerwat przyrody Mszar Rosiczkowy koło Rokitna ••• (nr 58 – 1 września 2009 r.)
 rezerwat przyrody Nad Jeziorem Trześniowskim ••• (nr 9 – 23 października 1965 r.)
 rezerwat przyrody Nad Młyńską Strugą ••• (nr 18 – 15 lipca 1970 r.)
 rezerwat przyrody Nietoperek ••• (nr 26 – 11 sierpnia 1980 r.)
 rezerwat przyrody Pamięcin ••• (nr 21 – 27 października 1972 r.)
 rezerwat przyrody Pawski Ług ••• (nr 15 – 31 marca 1970 r.)
 rezerwat przyrody Pniewski Ług ••• (nr 36 – 26 listopada 1990 r.)
 rezerwat przyrody Przygiełkowe Moczary ••• (nr 64 – 18 grudnia 2012 r.)
 rezerwat przyrody Radowice ••• (nr 48 – 3 marca 2000 r.)
 rezerwat przyrody Rybojady ••• (nr 43 – 11 grudnia 1995 r.)
 rezerwat przyrody Rzeka Przyłężek ••• (nr 44 – 23 stycznia 1996 r.)
 rezerwat przyrody Santockie Zakole ••• (nr 45 – 23 grudnia 1998 r.)
 rezerwat przyrody Torfowisko Osowiec ••• (nr 51 – 16 października 2003 r.)
 rezerwat przyrody Uroczysko Grodziszcze ••• (nr 12 – 20 listopada 1969 r.)
 rezerwat przyrody Uroczysko Węglińskie ••• (nr 33 – 19 lutego 1987 r.)
 rezerwat przyrody Woskownica ••• (nr 63 – 18 grudnia 2012 r.)
 rezerwat przyrody Wilanów ••• (nr 10 – 30 grudnia 1966 r.)
 rezerwat przyrody Wrzosiec ••• (nr 14 – 31 marca 1970 r.)
 rezerwat przyrody Zacisze ••• (nr 62 – 18 grudnia 2012 r.)
 rezerwat przyrody Zimna Woda ••• (nr 6 – 14 września 1959 r.)
 rezerwat przyrody Żurawie Bagno ••• (nr 13 – 31 marca 1970 r.)
 rezerwat przyrody Żurawno ••• (nr 53 – 20 kwietnia 2006 r.)

województwo łódzkie 

Na terenie województwa łódzkiego znajduje się 87 rezerwatów przyrody:
 rezerwat przyrody Babsk
 rezerwat przyrody Białaczów
 rezerwat przyrody Błogie
 rezerwat przyrody Bukowiec
 rezerwat przyrody Ciosny
 rezerwat przyrody Czarna Rózga
 rezerwat przyrody Czarny Ług
 rezerwat przyrody Dąbrowa Grotnicka
 rezerwat przyrody Dąbrowa Świetlista
 rezerwat przyrody Dąbrowa w Niżankowicach
 rezerwat przyrody Dębowiec
 rezerwat przyrody Dęby w Meszczach
 rezerwat przyrody Diabla Góra
 rezerwat przyrody Długosz Królewski w Węglewicach
 rezerwat przyrody Doliska
 rezerwat przyrody Gać Spalska
 rezerwat przyrody Gaik
 rezerwat przyrody Gałków
 rezerwat przyrody Góra Chełmo
 rezerwat przyrody Grabica
 rezerwat przyrody Grądy nad Lindą
 rezerwat przyrody Grądy nad Moszczenicą
 rezerwat przyrody Hołda
 rezerwat przyrody Jabłecznik
 rezerwat przyrody Jaksonek
 rezerwat przyrody Jamno
 rezerwat przyrody Jasień
 rezerwat przyrody Jawora
 rezerwat przyrody Jaźwiny
 rezerwat przyrody Jeleń
 rezerwat przyrody Jeziorsko
 rezerwat przyrody Jodły Łaskie im. Stanisława Kostki Wisińskiego – Wybitnego Leśnika
 rezerwat przyrody Jodły Oleśnickie
 rezerwat przyrody Jodły Sieleckie
 rezerwat przyrody Kobiele Wielkie
 rezerwat przyrody Konewka
 rezerwat przyrody Kopanicha
 rezerwat przyrody Korzeń
 rezerwat przyrody Kruszewiec
 rezerwat przyrody Kwaśna Buczyna
 rezerwat przyrody Las Jabłoniowy
 rezerwat przyrody Las Łagiewnicki
 rezerwat przyrody Lasek Kurowski
 rezerwat przyrody Lubiaszów
 rezerwat przyrody Łaznów
 rezerwat przyrody Łuszczanowice
 rezerwat przyrody Małecz
 rezerwat przyrody Meszcze
 rezerwat przyrody Mianów
 rezerwat przyrody Mokry Las
 rezerwat przyrody Molenda
 rezerwat przyrody Murowaniec
 rezerwat przyrody Napoleonów
 rezerwat przyrody Niebieskie Źródła
 rezerwat przyrody Nowa Wieś
 rezerwat przyrody Ostrowy
 rezerwat przyrody Ostrowy-Bażantarnia
 rezerwat przyrody Parowy Janinowskie
 rezerwat przyrody Paza
 rezerwat przyrody Perna
 rezerwat przyrody Piskorzeniec
 rezerwat przyrody Polana Siwica
 rezerwat przyrody Polesie Konstantynowskie
 rezerwat przyrody Popień
 rezerwat przyrody Półboru
 rezerwat przyrody Rawka
 rezerwat przyrody Ruda Chlebacz
 rezerwat przyrody Ryś
 rezerwat przyrody Sługocice
 rezerwat przyrody Spała
 rezerwat przyrody Starodrzew Lubochniański
 rezerwat przyrody Struga Dobieszkowska
 rezerwat przyrody Torfowisko Rąbień
 rezerwat przyrody Trębaczew
 rezerwat przyrody Twarda
 rezerwat przyrody Uroczysko Bażantarnia
 rezerwat przyrody Węże
 rezerwat przyrody Wiączyń
 rezerwat przyrody Wielkopole
 rezerwat przyrody Winnica
 rezerwat przyrody Wojsławice
 rezerwat przyrody Wolbórka
 rezerwat przyrody Wrząca
 rezerwat przyrody Zabrzeźnia
 rezerwat przyrody Zimna Woda
 rezerwat przyrody Źródła Borówki
 rezerwat przyrody Żądłowice

województwo małopolskie 

Na terenie województwa małopolskiego znajduje się 86 rezerwatów przyrody.
 rezerwat przyrody Baniska
 rezerwat przyrody Barnowiec
 rezerwat przyrody Bembeńskie
 rezerwat przyrody Biała Góra
 rezerwat przyrody Biała Woda
 rezerwat przyrody Białowodzka Góra nad Dunajcem
 rezerwat przyrody Bielańskie Skałki
 rezerwat przyrody Bonarka
 rezerwat przyrody Bór na Czerwonem
 rezerwat przyrody Bukowica
 rezerwat przyrody Bukowiec
 rezerwat przyrody Cieszynianka
 rezerwat przyrody Cisy w Mogilnie
 rezerwat przyrody Dąbie
 rezerwat przyrody Debrza
 rezerwat przyrody Dębina
 rezerwat przyrody Diable Skały
 rezerwat przyrody Długosz Królewski
 rezerwat przyrody Dolina Eliaszówki
 rezerwat przyrody Dolina Kluczwody
 rezerwat przyrody Dolina Mnikowska
 rezerwat przyrody Dolina Potoku Rudno
 rezerwat przyrody Dolina Racławki
 rezerwat przyrody Dolina Szklarki
 rezerwat przyrody Gibiel
 rezerwat przyrody Góra Stołowa im. Ryszarda Malika
 rezerwat przyrody Groty Kryształowe
 rezerwat przyrody Hajnik
 rezerwat przyrody Jelenia Góra
 rezerwat przyrody Kajasówka
 rezerwat przyrody Kamień-Grzyb
 rezerwat przyrody Kamionna
 rezerwat przyrody Kępie na Wyżynie Miechowskiej
 rezerwat przyrody Kłodne nad Dunajcem
 rezerwat przyrody Koło w Puszczy Niepołomickiej
 rezerwat przyrody Kornuty
 rezerwat przyrody Kostrza
 rezerwat przyrody Kozie Kąty
 rezerwat przyrody Kwiatówka
 rezerwat przyrody Las Gościbia
 rezerwat przyrody Las Lipowy Obrożyska
 rezerwat przyrody Lasy Radłowskie
 rezerwat przyrody Lembarczek
 rezerwat przyrody Lipny Dół koło Książa Wielkiego
 rezerwat przyrody Lipowiec
 rezerwat przyrody Lipówka
 rezerwat przyrody Luboń Wielki
 rezerwat przyrody Łabowiec
 rezerwat przyrody Madohora
 rezerwat przyrody Michałowiec
 rezerwat przyrody Modrzewie
 rezerwat przyrody Mogielica
 rezerwat przyrody Na Policy
 rezerwat przyrody na Policy im. prof. Zenona Klemensiewicza
 rezerwat przyrody Nad Kotelniczym Potokiem
 rezerwat przyrody Niebieska Dolina
 rezerwat przyrody Okopy Konfederackie
 rezerwat przyrody Opalonki
 rezerwat przyrody Ostra Góra
 rezerwat przyrody Panieńska Góra
 rezerwat przyrody Panieńskie Skały
 rezerwat przyrody Pazurek
 rezerwat przyrody Przeciszów
 rezerwat przyrody Przełom Białki pod Krempachami
 rezerwat przyrody Pusta Wielka
 rezerwat przyrody Skała Kmity
 rezerwat przyrody Skałka Rogoźnicka
 rezerwat przyrody Skałki Przegorzalskie
 rezerwat przyrody Skamieniałe Miasto
 rezerwat przyrody Skołczanka
 rezerwat przyrody Sterczów-Ścianka
 rezerwat przyrody Styr
 rezerwat przyrody Śnieżnica
 rezerwat przyrody Uhryń
 rezerwat przyrody Wały
 rezerwat przyrody Wąwóz Bolechowicki
 rezerwat przyrody Wąwóz Homole
 rezerwat przyrody Wierchomla
 rezerwat przyrody Wiślisko Kobyle
 rezerwat przyrody Wysokie Skałki
 rezerwat przyrody Zamczysko nad Rabą
 rezerwat przyrody Zaskalskie-Bodnarówka
 rezerwat przyrody Zimny Dół
 rezerwat przyrody Złota Góra
 rezerwat przyrody Żaki
 rezerwat przyrody Żebracze

województwo mazowieckie 

Na terenie województwa mazowieckiego znajduje się 190 rezerwatów przyrody. Łącznie zajmują powierzchnię przekraczającą 17 990 ha. Największym jest „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego”, którego powierzchnia przekracza 900 ha, a najmniejszym rezerwat „Sadkowice”, którego powierzchnia wynosi zaledwie 0,9 ha. Pod względem powierzchni i liczby przeważają rezerwaty leśne. Rozmieszczenie rezerwatów na terenie województwa nie jest równomierne – największe zagęszczenie występuje w środkowej części województwa, najmniejsze zaś w jego północnej części. Pod względem własności gruntu przeważa własność Skarbu Państwa (171), w 19 rezerwatach są grunty prywatne, a w 9 grunty będące własnością samorządów.
 rezerwat przyrody Bagno Bocianowskie
 rezerwat przyrody Bagno Jacka
 rezerwat przyrody Bagno Pogorzel
 rezerwat przyrody Barania Ruda
 rezerwat przyrody Baranie Góry
 rezerwat przyrody Bartnia
 rezerwat przyrody Biele
 rezerwat przyrody Biele Chojnowskie
 rezerwat przyrody Bojarski Grąd
 rezerwat przyrody Borowiec
 rezerwat przyrody Brudzeńskie Jary
 rezerwat przyrody Brwilno
 rezerwat przyrody Brzeźniczka
 rezerwat przyrody Bukowiec Jabłonowski
 rezerwat przyrody Chojnów
 rezerwat Cisowy Majdów
 rezerwat Cisowy Skarżysko
 rezerwat przyrody Ciszek
 rezerwat przyrody Czaplowizna
 rezerwat przyrody Czarci Dół
 rezerwat przyrody Czarnia
 rezerwat przyrody Czerwony Krzyż
 rezerwat przyrody Dąbrowa Łącka
 rezerwat przyrody Dąbrowa Polańska
 rezerwat przyrody Dąbrowa Radziejowska
 rezerwat przyrody Dąbrowy Seroczyńskie
 rezerwat przyrody Dębina
 rezerwat przyrody Dębniak
 rezerwat przyrody Dęby Biesiadne im. Mariana Pulkowskiego
 rezerwat przyrody Dolina Mławki
 rezerwat przyrody Dolina Skrwy
 rezerwat przyrody Dolina Wkry
 rezerwat przyrody Drzewce
 rezerwat przyrody Dybanka
 rezerwat przyrody Dziektarzewo
 rezerwat przyrody Dzierżenińska Kępa
 rezerwat przyrody Florianów
 rezerwat przyrody Gołobórz
 rezerwat przyrody Gołuska Kępa
 rezerwat przyrody Grabicz
 rezerwat przyrody Grądy Celestynowskie
 rezerwat przyrody Grądy Osuchowskie
 rezerwat przyrody Guść
 rezerwat przyrody Horowe Bagno
 rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego
 rezerwat przyrody Jabłonna
 rezerwat przyrody Jadwisin
 rezerwat przyrody Jastrząbek
 rezerwat przyrody Jedlina
 rezerwat przyrody Jedlnia
 rezerwat przyrody Jegiel
 rezerwat przyrody Jeziora-Olszyny
 rezerwat przyrody Jeziorko Czerniakowskie
 rezerwat przyrody Jezioro Drzezno
 rezerwat przyrody Jezioro Kiełpińskie
 rezerwat przyrody Jezioro Szczawińskie
 rezerwat przyrody Kaliniak
 rezerwat przyrody Kalinowa Łąka
 rezerwat przyrody Kantor Stary
 rezerwat przyrody Kawęczyn
 rezerwat przyrody Kępa Antonińska
 rezerwat przyrody Kępa Rakowska
 rezerwat przyrody Kępa Wykowska
 rezerwat przyrody Kępy Kazuńskie
 rezerwat przyrody Klimonty
 rezerwat przyrody Komory
 rezerwat przyrody Kopiec Kościuszki
 rezerwat przyrody Korzeń
 rezerwat przyrody Kózki
 rezerwat przyrody Kresy
 rezerwat przyrody Krępiec
 rezerwat przyrody Kulak
 Rezerwat im. Króla Jana Sobieskiego
 rezerwat przyrody Las Bielański
 rezerwat przyrody Las Jaworski
 rezerwat przyrody Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego
 rezerwat przyrody Las Natoliński
 rezerwat przyrody Las Pęcherski
 rezerwat przyrody Lekowo
 rezerwat przyrody Leniwa
 rezerwat przyrody Lubaty
 rezerwat przyrody Lucień
 rezerwat przyrody Łachy Brzeskie
 rezerwat przyrody Ławice Kiełpińskie
 rezerwat przyrody Ławice Troszyńskie
 rezerwat przyrody Łąck
 rezerwat przyrody Łęgacz nad Jeziorką
 rezerwat przyrody Łęgi Czarnej Strugi
 rezerwat przyrody Łęgi Oborskie
 rezerwat przyrody Łosiowe Błota
 rezerwat przyrody Łoś
 rezerwat przyrody Ługi Helenowskie
 rezerwat przyrody Łyczyńskie Olszyny
 rezerwat przyrody Majdan
 rezerwat przyrody Mierzwice
 rezerwat przyrody Mingos
 rezerwat przyrody Miodne
 rezerwat przyrody Młochowski Grąd
 rezerwat przyrody Młochowski Łęg
 rezerwat przyrody Moczydło
 rezerwat przyrody Modła
 rezerwat przyrody Modrzewina
 rezerwat przyrody Mokry Jegiel
 rezerwat przyrody Morysin
 rezerwat przyrody Mosty Kalińskie
 rezerwat przyrody Na Torfach im. Janusza Kozłowskiego
 rezerwat przyrody Noskowo
 rezerwat przyrody Obory
 rezerwat przyrody Okólny Ług
 rezerwat przyrody Olsy Płoszyckie
 rezerwat przyrody Olszynka Grochowska
 rezerwat przyrody Olszyny Rumockie
 rezerwat przyrody Olszyny
 rezerwat przyrody Osetnica
 rezerwat przyrody Parów Sójek
 rezerwat przyrody Pilawski Grąd
 rezerwat przyrody Pionki
 rezerwat przyrody Piotrowe Pole
 rezerwat przyrody Podgórze
 rezerwat przyrody Podjabłońskie
 rezerwat przyrody Podlesie
 rezerwat przyrody Mszar Pogorzelski
 rezerwat przyrody Polesie Rowskie
 rezerwat przyrody Pomiechówek
 rezerwat przyrody Ponty Dęby
 rezerwat przyrody Ponty im. Teodora Zielińskiego
 rezerwat przyrody Popławy
 rezerwat przyrody Przekop
 rezerwat przyrody Przełom Witówki
 rezerwat przyrody Puszcza Mariańska
 rezerwat przyrody Puszcza Słupecka
 rezerwat przyrody Puszcza u źródeł Radomki
 rezerwat przyrody Rawka
 rezerwat przyrody Rogalec
 rezerwat przyrody Rogoźnica
 rezerwat przyrody Rudka Sanatoryjna
 rezerwat przyrody Rzepki
 rezerwat przyrody Sadkowice
 rezerwat przyrody Sikórz
 rezerwat przyrody Skarpa Jeziorki
 rezerwat przyrody Skarpa Mołożewska
 rezerwat przyrody Skarpa Oborska
 rezerwat przyrody Skarpa Ursynowska
 rezerwat przyrody Skulski Las
 rezerwat przyrody Skulskie Dęby
 rezerwat przyrody Sokół
 rezerwat przyrody Starodrzew Dobieszyński
 rezerwat przyrody Stawinoga
 rezerwat przyrody Stawy Broszkowskie
 rezerwat przyrody Stawy Gnojna im. rodziny Bieleckich
 rezerwat przyrody Stawy Raszyńskie
 rezerwat przyrody Stawy Siedleckie
 rezerwat przyrody Sterdyń
 rezerwat przyrody Surowe
 rezerwat przyrody Szerokie Bagno
 rezerwat przyrody Śliże
 rezerwat przyrody Śnieżyczki
 rezerwat przyrody Świder
 rezerwat przyrody Tabory
 rezerwat przyrody Toczna
 rezerwat przyrody Tomczyce
 rezerwat przyrody Torfowisko Jeziorek
 rezerwat przyrody Torfowisko Karaska
 rezerwat przyrody Torfowisko Serafin
 rezerwat przyrody Torfowisko Zawały
 rezerwat przyrody Torfy Orońskie
 rezerwat przyrody Turzyniec
 rezerwat przyrody Uroczysko Stephana
 rezerwat przyrody Wąwóz Szaniawskiego
 rezerwat przyrody Wielgolas
 rezerwat przyrody Wieliszewskie Łęgi
 rezerwat przyrody Wikliny Wiślane
 rezerwat przyrody Wilcze Błota
 rezerwat przyrody Wolica
 rezerwat przyrody Wólczańska Góra
 rezerwat przyrody Wydma Mołożewska
 rezerwat przyrody Wymięklizna
 rezerwat przyrody Wyspy Białobrzeskie
 rezerwat przyrody Wyspy Świderskie
 rezerwat przyrody Wyspy Zakrzewskie
 rezerwat przyrody Wyspy Zawadowskie
 rezerwat przyrody Zaborów im. W. Tyrakowskiego
 rezerwat przyrody Zabuże
 rezerwat przyrody Zagożdżon
 rezerwat przyrody Zakole Zakroczymskie
 rezerwat przyrody Załamanek
 rezerwat przyrody Zegrze
 rezerwat przyrody Zwierzyniec
 rezerwat przyrody Źródło Królewskie
 rezerwat przyrody Żurawinowe Bagno

województwo opolskie 

Na terenie województwa opolskiego znajduje się 37 rezerwatów przyrody.
 rezerwat przyrody Barucice
 rezerwat przyrody Bażany
 rezerwat przyrody Biesiec
 rezerwat przyrody Blok
 rezerwat przyrody Boże Oko
 rezerwat przyrody Cicha Dolina
 rezerwat przyrody Dębina
 rezerwat przyrody Dębniak
 rezerwat przyrody Gogolińskie Gniewosze
 rezerwat przyrody Góra Gipsowa
 rezerwat przyrody Góra Św. Anny
 rezerwat przyrody Grafik
 rezerwat przyrody Jaśkowice
 rezerwat przyrody Jeleni Dwór
 rezerwat przyrody Kamieniec
 rezerwat przyrody Kamień Śląski
 rezerwat przyrody Kokorycz
 rezerwat przyrody Komorzno
 rezerwat przyrody Krzywiczyny
 rezerwat przyrody Las Bukowy
 rezerwat przyrody Lesisko
 rezerwat przyrody Leśna Woda
 rezerwat przyrody Ligota Dolna
 rezerwat przyrody Lubsza
 rezerwat przyrody Nad Białką
 rezerwat przyrody Olszak
 rezerwat przyrody Płużnica
 rezerwat przyrody Prądy
 rezerwat przyrody Przylesie
 rezerwat przyrody Przyłęk
 rezerwat przyrody Przysiecz
 rezerwat przyrody Rogalice
 rezerwat przyrody Rozumice
 rezerwat przyrody Smolnik
 rezerwat przyrody Srebrne Źródła
 rezerwat przyrody Staw Nowokuźnicki
 rezerwat przyrody Śnieżyca
 rezerwat przyrody Tęczynów
 rezerwat przyrody Złote Bagna
 rezerwat przyrody Żaba

województwo podkarpackie 

Na terenie województwa podkarpackiego znajduje się 99 rezerwatów przyrody, które zajmują ogółem 11369,66 ha (0,62% powierzchni województwa). Stan na 10 sierpnia 2022 r.

 rezerwat przyrody Bagno Przecławskie (torfowiskowy)
 rezerwat przyrody Bobry w Uhercach (faunistyczny)
 rezerwat przyrody Bór (leśny)
 rezerwat przyrody Broduszurki (torfowiskowy)
 rezerwat przyrody Brzoza Czarna w Reczpolu (florystyczny)
 rezerwat przyrody Brzyska Wola (leśny)
 rezerwat przyrody Buczyna w Cyrance na Płaskowyżu Kolbuszowskim (leśny)
 rezerwat przyrody Buczyna w Wańkowej (leśny)
 rezerwat przyrody Bukowica (leśny)
 rezerwat przyrody Bukowy Las (leśny)
 rezerwat przyrody Chwaniów (leśny)
 rezerwat przyrody Cisy na Górze Jawor (florystyczny)
 rezerwat przyrody Cisy w Malinówce (florystyczny)
 rezerwat przyrody Cisy w Nowej Wsi (florystyczny)
 rezerwat przyrody Cisy w Serednicy (florystyczny)
 rezerwat przyrody Dyrbek (leśny)
 rezerwat przyrody Golesz (przyrody nieożywionej)
 rezerwat przyrody Gołoborze (przyrody nieożywionej)
 rezerwat przyrody Góra Chełm (leśny)
 rezerwat przyrody Góra Sobień (leśny)
 rezerwat przyrody Grąd w Średniej Wsi (leśny)
 rezerwat przyrody Herby (przyrody nieożywionej)
 rezerwat przyrody Hulskie im. Stefana Myczkowskiego (leśny)
 rezerwat przyrody Husówka (florystyczny)
 rezerwat przyrody Igiełki (florystyczny)
 rezerwat przyrody Imielty Ług (torfowiskowy)
 rezerwat przyrody Jamy (florystyczny)
 rezerwat przyrody Jastkowice (leśny)
 rezerwat przyrody Jaźwiana Góra (leśny)
 rezerwat przyrody Jedlina (leśny)
 rezerwat przyrody Kalwaria Pacławska (krajobrazowy)
 rezerwat przyrody Kamera (florystyczny)
 rezerwat przyrody Kamienne (leśny)
 rezerwat przyrody Kamień nad Jaśliskami (krajobrazowy)
 rezerwat przyrody Kamień nad Rzepedzią (przyrody nieożywionej)
 rezerwat przyrody Kołacznia (florystyczny)
 rezerwat przyrody Końskie Błota (leśny)
 rezerwat przyrody Kopystanka (krajobrazowy)
 rezerwat przyrody Kozigarb (przyrody nieożywionej)
 rezerwat przyrody Koziniec (krajobrazowy)
 rezerwat przyrody Kretówki (florystyczny)
 rezerwat przyrody Krępak (leśny)
 rezerwat przyrody Krywe (krajobrazowy)
 rezerwat przyrody Las Klasztorny (leśny)
 rezerwat przyrody Leoncina (florystyczny)
 rezerwat przyrody Lisia Góra (leśny)
 rezerwat przyrody Liwocz (leśny)
 rezerwat przyrody Lupa (leśny)
 rezerwat przyrody Łęka (leśny)
 rezerwat przyrody Łysa Góra (leśny)
 rezerwat przyrody Minokąt (leśny)
 rezerwat przyrody Moczary (florystyczny)
 rezerwat przyrody Modrzyna (florystyczny)
 rezerwat przyrody Mójka (leśny)
 rezerwat przyrody Na Opalonym (leśny)
 rezerwat przyrody Na Oratyku (leśny)
 rezerwat przyrody Nad Jeziorem Myczkowieckim (krajobrazowy)
 rezerwat przyrody Nad Trzciańcem (leśny)
 rezerwat przyrody Olsza kosa w Stężnicy (florystyczny)
 rezerwat przyrody Olszyna Łęgowa w Kalnicy (leśny)
 rezerwat przyrody Olzy (przyrody nieożywionej)
 rezerwat przyrody Pateraki (leśny)
 rezerwat przyrody Pniów (florystyczny)
 rezerwat przyrody Polanki (leśny)
 rezerwat przyrody Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego (przyrody nieożywionej)
 rezerwat przyrody Przełom Hołubli (leśny)
 rezerwat przyrody Przełom Jasiołki (krajobrazowy)
 rezerwat przyrody Przełom Osławy pod Duszatynem (krajobrazowy)
 rezerwat przyrody Przełom Osławy pod Mokrem (krajobrazowy)
 rezerwat przyrody Przełom Sanu pod Grodziskiem (krajobrazowy)
 rezerwat przyrody Przysłup (leśny)
 rezerwat przyrody Reberce (leśny)
 rezerwat przyrody Rezerwat Tysiąclecia na Cergowej Górze (leśny)
 rezerwat przyrody Sine Wiry (krajobrazowy)
 rezerwat przyrody Skarpa Jaksmanicka (faunistyczny)
 rezerwat przyrody Słotwina (florystyczny)
 rezerwat przyrody Sołokija (florystyczny)
 rezerwat przyrody Starzawa (leśny)
 rezerwat przyrody Suchy Łuk (torfowiskowy)
 rezerwat przyrody Szachownica kostkowata w Stubnie (florystyczny)
 rezerwat przyrody Szachownica w Krównikach (florystyczny)
 rezerwat przyrody Szwajcaria Ropczycka (przyrody nieożywionej)
 rezerwat przyrody Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku (florystyczny)
 rezerwat przyrody Torfy (torfowiskowy)
 rezerwat przyrody Turnica (leśny)
 rezerwat przyrody Wadernik (florystyczny)
 rezerwat przyrody Wielki Las (leśny)
 rezerwat przyrody Wilcze (leśny)
 rezerwat przyrody Winna Góra (florystyczny)
 rezerwat przyrody Wisła pod Zawichostem (faunistyczny)
 rezerwat przyrody Woronikówka (florystyczny)
 rezerwat przyrody Wydrze (leśny)
 rezerwat przyrody Zabłocie (faunistyczny)
 rezerwat przyrody Zakole (torfowiskowy)
 rezerwat przyrody Zmysłówka (leśny)
 rezerwat przyrody Zwiezło (przyrody nieożywionej)
 rezerwat przyrody Źródliska Jasiołki (krajobrazowy)
 rezerwat przyrody Źródła Tanwi (leśny)

województwo podlaskie 

Na terenie województwa podlaskiego znajdują się 94 rezerwaty przyrody. Stan na 13 marca 2023 r.
 rezerwat przyrody Antoniuk
 rezerwat przyrody Bagno Wizna I
 rezerwat przyrody Bagno Wizna II
 rezerwat przyrody Bahno w Borkach
 rezerwat przyrody Berezowo
 rezerwat przyrody Bobruczek
 rezerwat przyrody Brzozowy Grąd
 rezerwat przyrody Budzisk
 rezerwat przyrody Chomontowszczyzna
 rezerwat przyrody Ciemny Kąt
 rezerwat przyrody Cmentarzysko Jaćwingów
 rezerwat przyrody Czapliniec Bełda
 rezerwat przyrody Czarny Kąt
 rezerwat przyrody Czechy Orlańskie
 rezerwat przyrody Dębowe Góry
 rezerwat przyrody Dębowy Grąd
 rezerwat przyrody Dolina Waliczówki
 rezerwat przyrody Glinki
 rezerwat przyrody Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą
 rezerwat przyrody Głazowisko Łopuchowskie
 rezerwat przyrody Głęboki Kąt
 rezerwat przyrody Gnilec
 rezerwat przyrody Gorbacz
 rezerwat przyrody Góra Pieszczana
 rezerwat przyrody Góra Uszeście
 rezerwat przyrody Grabówka
 rezerwat przyrody Grąd Radziwiłłowski
 rezerwat przyrody Jałówka
 rezerwat przyrody Jelonka
 rezerwat przyrody Jesionowe Góry
 rezerwat przyrody Jezioro Hańcza
 rezerwat przyrody Jezioro Kalejty
 rezerwat przyrody Jezioro Kolno
 rezerwat przyrody Jezioro Wiejki
 rezerwat przyrody Kalinowo
 rezerwat przyrody Kanistan
 rezerwat przyrody Karczmisko
 rezerwat przyrody Koryciny
 rezerwat przyrody Kozi Rynek
 rezerwat przyrody Kozłowe Borki
 rezerwat przyrody Kozłowy Ług
 rezerwat przyrody Krasne
 rezerwat przyrody Krzemianka
 rezerwat przyrody Krzemienne Góry
 rezerwat przyrody Kukle
 rezerwat przyrody Kulikówka
 rezerwat przyrody Kuriańskie Bagno
 rezerwat przyrody Las Cieliczański
 rezerwat przyrody Las Zwierzyniecki
 rezerwat przyrody Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej
 rezerwat przyrody Lipiny w Puszczy Białowieskiej
 rezerwat przyrody Ławski Las I
 rezerwat przyrody Ławski Las II
 rezerwat przyrody Łempis
 rezerwat przyrody Łokieć
 rezerwat przyrody Mały Borek
 rezerwat przyrody Michnówka
 rezerwat przyrody Międzyrzecze
 rezerwat przyrody Nietupa
 rezerwat przyrody Nieznanowo
 rezerwat przyrody Olszanka Myśliszcze
 rezerwat przyrody Ostoja Bobrów Marycha
 rezerwat przyrody Perkuć
 rezerwat przyrody Podcerkwa
 rezerwat przyrody Podolany
 rezerwat przyrody Pogorzelce
 rezerwat przyrody Pomorze
 rezerwat przyrody Przewłoka
 rezerwat przyrody Rabinówka
 Rezerwat Krajobrazowy Władysława Szafera
 rezerwat przyrody Ruda
 rezerwat przyrody Rutka
 rezerwat przyrody Rycerski Kierz
 rezerwat przyrody Siemianówka
 rezerwat przyrody Sitki
 rezerwat przyrody Sokóle
 rezerwat przyrody Stara Dębina
 rezerwat przyrody Stara Ruda
 rezerwat przyrody Stare Biele
 rezerwat przyrody Starodrzew Szyndzielski
 rezerwat przyrody Starożyn
 rezerwat przyrody Starzyna
 rezerwat przyrody Strabla
 rezerwat przyrody Surażkowo
 rezerwat przyrody Szczekotowo
 rezerwat przyrody Szelągówka
 rezerwat przyrody Taboły
 rezerwat przyrody Tobolinka
 rezerwat przyrody Uroczysko Dzierzbia
 rezerwat przyrody Wielki Dział
 rezerwat przyrody Wielki Las
 rezerwat przyrody Witanowszczyzna
 rezerwat przyrody Woronicza
 rezerwat przyrody Wysokie Bagno

województwo pomorskie 

Na terenie województwa pomorskiego znajduje się 135 rezerwatów przyrody. Stan na sierpień 2021 r.

 rezerwat przyrody Babnica
 rezerwat przyrody Bagna Izbickie
 rezerwat przyrody Bagnisko Niedźwiady
 rezerwat przyrody Bagno Stawek
 rezerwat przyrody Beka
 rezerwat przyrody Biała Góra
 rezerwat przyrody Białogóra
 rezerwat przyrody Bielawa
 rezerwat przyrody Bocheńskie Błoto
 rezerwat przyrody Borkowskie Wąwozy
 rezerwat przyrody Bór Chrobotkowy
 rezerwat przyrody Brzęczek
 rezerwat przyrody Buczyna nad Słupią
 rezerwat przyrody Buki Mierzei Wiślanej
 rezerwat przyrody Bukowa Góra nad Pysznem
 rezerwat przyrody Bursztynowa Góra
 rezerwat przyrody Choczewskie Cisy
 rezerwat przyrody Cisowa
 rezerwat przyrody Cisy nad Czerską Strugą
 rezerwat przyrody Cisy w Czarnem
 rezerwat przyrody Czapli Wierch
 rezerwat przyrody Czapliniec w Wierzysku
 rezerwat przyrody Czarne Bagno
 rezerwat przyrody Darzlubskie Buki
 rezerwat przyrody Długosz Królewski w Łęczynie
 rezerwat przyrody Długosz Królewski w Wierzchucinie
 rezerwat przyrody Dolina Chłapowska
 rezerwat przyrody Dolina Gwdy
 rezerwat przyrody Dolina Huczka
 rezerwat przyrody Dolina Kłodawy
 rezerwat przyrody Dolina Kulawy
 rezerwat przyrody Dolina Strzyży
 rezerwat przyrody Gałęźna Góra
 rezerwat przyrody Gniazda Orła Bielika
 rezerwat przyrody Gogolewko
 rezerwat przyrody Gołębia Góra
 rezerwat przyrody Grodzisko Borzytuchom
 rezerwat przyrody Grodzisko Runowo
 rezerwat przyrody Helskie Wydmy
 rezerwat przyrody Jałowce
 rezerwat przyrody Jar Reknicy
 rezerwat przyrody Jar Rzeki Raduni
 rezerwat przyrody Jeziora Sitna
 rezerwat przyrody Jeziorka Chośnickie
 rezerwat przyrody Jezioro Bardze Małe
 rezerwat przyrody Jezioro Cechyńskie Małe
 rezerwat przyrody Jezioro Cęgi Małe
 rezerwat przyrody Jezioro Głęboczko
 rezerwat przyrody Jezioro Kamień
 rezerwat przyrody Jezioro Krasne
 rezerwat przyrody Jezioro Laska
 rezerwat przyrody Jezioro Liwieniec
 rezerwat przyrody Jezioro Małe Łowne
 rezerwat przyrody Jezioro Modła
 rezerwat przyrody Jezioro Orle
 rezerwat przyrody Jezioro Smołowe
 rezerwat przyrody Jezioro Sporackie
 rezerwat przyrody Jezioro Turzycowe
 rezerwat przyrody Jezioro Udzierz
 rezerwat przyrody Kacze Łęgi
 rezerwat przyrody Karwickie Źródliska
 rezerwat przyrody Kąty Rybackie
 rezerwat przyrody Kępa Redłowska
 rezerwat przyrody Kręgi Kamienne
 rezerwat przyrody Kruszynek
 rezerwat przyrody Krwawe Doły
 rezerwat przyrody Krzywe Koło w Pętli Wdy
 rezerwat przyrody Kurze Grzędy
 rezerwat przyrody Kwidzyńskie Ostnice
 rezerwat przyrody Las Górkowski
 rezerwat przyrody Las Mątawski
 rezerwat przyrody Las nad Jeziorem Mądrzechowskim
 rezerwat przyrody Leśne Oczko
 rezerwat przyrody Lewice
 rezerwat przyrody Lisia Kępa
 rezerwat przyrody Lubygość
 rezerwat przyrody Łebskie Bagno
 rezerwat przyrody Łęg nad Swelinią
 rezerwat przyrody Mechelińskie Łąki
 rezerwat przyrody Mechowiska Czaple
 rezerwat przyrody Mechowiska Sulęczyńskie
 rezerwat przyrody Mechowisko Krąg
 rezerwat przyrody Mechowisko Radość
 rezerwat przyrody Mewia Łacha
 rezerwat przyrody Mętne
 rezerwat przyrody Mierzeja Sarbska
 rezerwat przyrody Międzybórz
 rezerwat przyrody Miłachowo
 rezerwat przyrody Moczadło
 rezerwat przyrody Nawionek
 rezerwat przyrody Nowe Wicko
 rezerwat przyrody Opalenie
 rezerwat przyrody Orle nad Jeziorem Dużym
 rezerwat przyrody Osiedle Kormoranów
 rezerwat przyrody Ostrów Trzebielski
 rezerwat przyrody Ostrzycki Las
 rezerwat przyrody Paraszyńskie Wąwozy
 rezerwat przyrody Parów Węgry
 rezerwat przyrody Pełcznica
 rezerwat przyrody Piaśnickie Łąki
 rezerwat przyrody Piecki
 rezerwat przyrody Przylądek Rozewski
 rezerwat przyrody Przytoń
 rezerwat przyrody Ptasi Raj
 rezerwat przyrody Pużyckie Łęgi
 rezerwat przyrody Skotawskie Łąki
 rezerwat przyrody Słone Łąki
 rezerwat przyrody Sosny
 rezerwat przyrody Staniszewskie Błoto
 rezerwat przyrody Staniszewskie Zdroje
 rezerwat przyrody Stare Modrzewie
 rezerwat przyrody Strzelnica
 rezerwat przyrody Szczelina Lechicka
 rezerwat przyrody Szczyt Wieżyca na Pojezierzu Kaszubskim
 rezerwat przyrody Torfowisko Pobłockie
 rezerwat przyrody Torfowisko Potoczek
 rezerwat przyrody Torfowisko Zielin Miastecki
 rezerwat przyrody Ustronie
 rezerwat przyrody Wąwóz Huzarów
 rezerwat przyrody Widowo
 rezerwat przyrody Wielistowskie Łęgi
 rezerwat przyrody Wielistowskie Źródliska
 rezerwat przyrody Wiosło Duże
 rezerwat przyrody Wiosło Małe
 rezerwat przyrody Wyspa na Jeziorze Przywidz
 rezerwat przyrody Zajęcze Wzgórze
 rezerwat przyrody Zaleskie Bagna
 Zamkowa Góra
 rezerwat przyrody Zdrójno
 rezerwat przyrody Zielone
 rezerwat przyrody Źródliska Czarnej Wody
 rezerwat przyrody Źródliska w Dolinie Ewy w Gdańsku Oliwie
 rezerwat przyrody Źródliskowe Torfowisko
 rezerwat przyrody Żurawie Błota
 rezerwat przyrody Żurawie Chrusty

województwo śląskie 

Na terenie województwa śląskiego znajduje się 65 rezerwatów przyrody. (stan na dzień 5 września 2017 r.):

 rezerwat przyrody Babczyna Dolina
 rezerwat przyrody Barania Góra
 rezerwat przyrody Borek
 rezerwat przyrody Bukowa Góra
 rezerwat przyrody Bukowa Kępa
 rezerwat przyrody Butorza
 rezerwat przyrody Cisy koło Sierakowa
 rezerwat przyrody Cisy nad Liswartą
 rezerwat przyrody Cisy w Hucie Starej
 rezerwat przyrody Cisy w Łebkach
 rezerwat przyrody Cisy Przybynowskie
 rezerwat przyrody Czantoria
 rezerwat przyrody Dębowa Góra
 rezerwat przyrody Dolina Łańskiego Potoku
 rezerwat przyrody Dolina Żabnika
 rezerwat przyrody Dziobaki
 rezerwat przyrody Gawroniec
 rezerwat przyrody Góra Chełm
 rezerwat przyrody Góra Grojec
 rezerwat przyrody Góra Zborów
 rezerwat przyrody Grapa
 rezerwat przyrody Hubert
 rezerwat przyrody Jaworzyna
 rezerwat przyrody Jeleniak Mikuliny
 rezerwat przyrody Kaliszak
 rezerwat przyrody Kępina
 rezerwat przyrody Kopce
 rezerwat przyrody Kuźnie
 rezerwat przyrody Las Dąbrowa
 rezerwat przyrody Las Murckowski
 rezerwat przyrody Lasek Miejski nad Olzą
 rezerwat przyrody Lasek Miejski nad Puńcówką
 rezerwat przyrody Lipowska
 rezerwat przyrody Łęg nad Młynówką
 rezerwat przyrody Łężczok
 rezerwat przyrody Madohora
 rezerwat przyrody Modrzewiowa Góra
 rezerwat przyrody Morzyk
 rezerwat przyrody Muńcoł
 rezerwat przyrody Ochojec
 rezerwat przyrody Ostrężnik
 rezerwat przyrody Oszast
 rezerwat przyrody Parkowe
 rezerwat przyrody Pilsko
 rezerwat przyrody Pod Rysianką
 rezerwat przyrody Rajchowa Góra
 rezerwat przyrody Romanka
 rezerwat przyrody Rotuz
 rezerwat przyrody Ruskie Góry
 rezerwat przyrody Segiet
 rezerwat przyrody Skarpa Wiślicka
 rezerwat przyrody Smoleń
 rezerwat przyrody Sokole Góry
 rezerwat przyrody Stawiska
 rezerwat przyrody Stok Szyndzielni
 rezerwat przyrody Szachownica
 rezerwat przyrody Szeroka w Beskidzie Małym
 rezerwat przyrody Śrubita
 rezerwat przyrody Wielki Las
 rezerwat przyrody Wisła
 rezerwat przyrody Zadni Gaj
 rezerwat przyrody Zamczysko
 rezerwat przyrody Zasolnica
 rezerwat przyrody Zielona Góra
 rezerwat przyrody Żubrowisko

województwo świętokrzyskie 

Na terenie województwa świętokrzyskiego znajdują się 73 rezerwaty przyrody. (stan na 2 stycznia 2023 r.):
 rezerwat przyrody Barania Góra
 rezerwat przyrody Barcza
 rezerwat przyrody Białe Ługi
 rezerwat przyrody Biesak-Białogon
 rezerwat przyrody Bliżyn – Kopalnia Ludwik
 rezerwat przyrody Bukowa Góra
 rezerwat przyrody Chelosiowa Jama
 rezerwat przyrody Ciechostowice
 rezerwat przyrody Cisów im. prof. Zygmunta Czubińskiego
 rezerwat przyrody Dalejów
 rezerwat przyrody Dziki Staw
 rezerwat przyrody Ewelinów
 rezerwat przyrody Gagaty Sołtykowskie
 rezerwat przyrody Gaj
 rezerwat przyrody Góra Dobrzeszowska
 rezerwat przyrody Góra Jeleniowska
 rezerwat przyrody Góra Miedzianka
 rezerwat przyrody Góra Rzepka
 rezerwat przyrody Góra Sieradowska
 rezerwat przyrody Góra Zelejowa
 rezerwat przyrody Góra Żakowa
 rezerwat przyrody Górna Krasna
 rezerwat przyrody Góry Pieprzowe
 rezerwat przyrody Góry Wschodnie
 rezerwat przyrody Grabowiec
 rezerwat przyrody Jaskinia Raj
 rezerwat przyrody Kadzielnia
 rezerwat przyrody Kamień Michniowski
 rezerwat przyrody Karczówka
 rezerwat przyrody Kręgi Kamienne
 rezerwat przyrody Krzemionki Opatowskie
 rezerwat przyrody Krzyżanowice
 rezerwat przyrody Lisiny Bodzechowskie
 rezerwat przyrody Lubcza
 rezerwat przyrody Ługi
 rezerwat przyrody Małe Gołoborze
 rezerwat przyrody Milechowy
 rezerwat przyrody Moczydło
 rezerwat przyrody Modrzewie
 rezerwat przyrody Murawy Dobromierskie
 rezerwat przyrody Oleszno
 rezerwat przyrody Owczary
 rezerwat przyrody Perzowa Góra
 rezerwat przyrody Pieczyska
 rezerwat przyrody Piekiełko Szkuckie
 rezerwat przyrody Polana Polichno
 rezerwat przyrody Przęślin
 rezerwat przyrody Radomice
 rezerwat przyrody Rosochacz
 rezerwat przyrody Skałki Piekło pod Niekłaniem
 rezerwat przyrody Skały pod Adamowem
 rezerwat przyrody Skały w Krynkach
 rezerwat przyrody Skorocice
 rezerwat przyrody Skotniki Górne
 rezerwat przyrody Skowronno
 rezerwat przyrody Słopiec
 rezerwat przyrody Sufraganiec
 rezerwat przyrody Szczytniak
 Rezerwat Skalny im. Jana Czarnockiego
 rezerwat przyrody Świnia Góra im. Stanisława Barańskiego
 rezerwat przyrody Ulów
 rezerwat przyrody Wąwóz w Skałach
 rezerwat przyrody Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego
 rezerwat przyrody Winiary Zagojskie
 rezerwat przyrody Wisła pod Zawichostem
 rezerwat przyrody Wolica
 rezerwat przyrody Wroni Dół
 rezerwat przyrody Wykus
 rezerwat przyrody Wzgórza Sobkowskie
 rezerwat przyrody Zachełmie
 rezerwat przyrody Zamczysko
 rezerwat przyrody Zamczysko Turskie
 rezerwat przyrody Zielonka

województwo warmińsko-mazurskie 

W województwie warmińsko mazurskim znajduje się 111 rezerwatów przyrody (stan na sierpień 2021):
 rezerwat przyrody Bagno Koziana
 rezerwat przyrody Bagno Mostki
 rezerwat przyrody Bagno Nadrowskie
 rezerwat przyrody Bajory
 rezerwat przyrody Bartosze
 rezerwat przyrody Boczki
 rezerwat przyrody Borki
 rezerwat przyrody Buki Wysoczyzny Elbląskiej
 rezerwat przyrody Bukowy
 rezerwat przyrody Cielętnik
 rezerwat przyrody Cisowy Jar
 rezerwat przyrody Czarcia Kępa
 rezerwat przyrody Czarnówko
 rezerwat przyrody Czerwica
 rezerwat przyrody Czerwona Struga
 rezerwat przyrody Dębowo
 rezerwat przyrody Dęby Napiwodzkie
 rezerwat przyrody Dęby w Krukach Pasłęckich
 rezerwat przyrody Dolina Rzeki Wałszy
 rezerwat przyrody Dolina Stradanki
 rezerwat przyrody Dylewo
 rezerwat przyrody Dziki Kąt
 rezerwat przyrody Galwica
 rezerwat przyrody Gązwa
 rezerwat przyrody Góra Dębowa
 rezerwat przyrody Jar Brynicy
 rezerwat przyrody Jasne
 rezerwat przyrody Jeziorko koło Drozdowa
 rezerwat przyrody Jezioro Czarne
 rezerwat przyrody Jezioro Długie
 rezerwat przyrody Jezioro Dobskie
 rezerwat przyrody Jezioro Drużno
 rezerwat przyrody Jezioro Francuskie
 rezerwat przyrody Jezioro Gaudy
 rezerwat przyrody Jezioro Iłgi
 rezerwat przyrody Jezioro Karaś
 rezerwat przyrody Jezioro Kośno
 rezerwat przyrody Jezioro Kożuchy
 rezerwat przyrody Jezioro Lisunie
 rezerwat przyrody Jezioro Łuknajno
 rezerwat przyrody Jezioro Martwe
 rezerwat przyrody Jezioro Neliwa
 rezerwat przyrody Jezioro Nidzkie
 rezerwat przyrody Jezioro Orłowo Małe
 rezerwat przyrody Jezioro Pogubie Wielkie
 rezerwat przyrody Jezioro Siedmiu Wysp
 rezerwat przyrody Jezioro Warnołty
 rezerwat przyrody Jezioro Zdedy
 rezerwat przyrody Kadyński Las
 rezerwat przyrody Kałeckie Błota
 rezerwat przyrody Kamienna Góra
 rezerwat przyrody Klonowo
 rezerwat przyrody Kociołek
 rezerwat przyrody Koniuszanka I
 rezerwat przyrody Koniuszanka II
 rezerwat przyrody Królewska Sosna
 rezerwat przyrody Krutynia
 rezerwat przyrody Krutynia Dolna
 rezerwat przyrody Kulka
 rezerwat przyrody Kwiecewo
 rezerwat przyrody Las Warmiński im. prof. Benona Polakowskiego
 rezerwat przyrody Lenki
 rezerwat przyrody Lipowy Jar
 rezerwat przyrody Łabędź
 rezerwat przyrody Ławny Lasek
 rezerwat przyrody Małga
 rezerwat przyrody Mazury
 rezerwat przyrody Mechacz Wielki
 rezerwat przyrody Mokradła Żegockie
 rezerwat przyrody Mszar
 rezerwat przyrody Niedźwiedzie Wielkie
 rezerwat przyrody Nietlickie Bagno
 rezerwat przyrody Nowinka
 rezerwat przyrody Osiek
 rezerwat przyrody Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce
 rezerwat przyrody Ostrów Tarczyński
 rezerwat przyrody Perkuny
 rezerwat przyrody Piekiełko
 rezerwat przyrody Pierwos
 rezerwat przyrody Piłackie Wzgórza
 rezerwat przyrody Piłaki
 rezerwat przyrody Pióropusznikowy Jar
 rezerwat przyrody Polder Sątopy-Samulewo
 rezerwat przyrody Półwysep i Wyspy na Jeziorze Rydzewskim
 rezerwat przyrody Ptasia Wyspa
 rezerwat przyrody Pupy
 rezerwat przyrody Redykajny
 rezerwat przyrody Rzeka Drwęca część również na terenie woj. kujawsko-pomorskiego
 rezerwat przyrody Sołtysek
 rezerwat przyrody Sosny Taborskie
 rezerwat przyrody Spytkowo
 rezerwat przyrody Stary Czapliniec
 rezerwat przyrody Struga Żytkiejmska
 rezerwat przyrody Strzałowo
 rezerwat przyrody Sztynort
 rezerwat przyrody Świńskie Bagno
 rezerwat przyrody Torfowisko na Tatarskiej Górze
 rezerwat przyrody Ujście Nogatu
 rezerwat przyrody Uroczysko Kramnik
 rezerwat przyrody Uroczysko Piotrowice
 rezerwat przyrody Ustnik
 rezerwat przyrody Wyspa Lipowa
 rezerwat przyrody Wyspa lipowa na jeziorze Szwałk Wielki
 rezerwat przyrody Wyspa na Jeziorze Partęczyny Wielkie
 rezerwat przyrody Wyspy na jeziorze Mamry i Kisajno
 rezerwat przyrody Zabrodzie
 rezerwat przyrody Zakręt
 rezerwat przyrody Zatoka Elbląska
 rezerwat przyrody Zielony Mechacz
 rezerwat przyrody Źródła rzeki Łyny im. prof. Romana Kobendzy
 rezerwat przyrody Żurawie Bagno

województwo wielkopolskie 

W województwie wielkopolskim znajduje się 99 rezerwatów przyrody (stan na 10 stycznia 2023):
 rezerwat przyrody Bagno Chlebowo
 rezerwat przyrody Bagno Chorzemińskie
 rezerwat przyrody Baszków
 rezerwat przyrody Bielawy
 rezerwat przyrody Bieniszew
 rezerwat przyrody Bodzewko
 rezerwat przyrody Brzeziny
 rezerwat przyrody Brzęki przy Starej Gajówce
 rezerwat przyrody Buczyna
 rezerwat przyrody Buczyna Helenopol
 rezerwat przyrody Buki nad Jeziorem Lutomskim
 rezerwat przyrody Bukowy Ostrów
 rezerwat przyrody Bytyńskie Brzęki
 rezerwat przyrody Cegliniec
 rezerwat przyrody Czaple Wyspy
 rezerwat przyrody Czarci Staw
 rezerwat przyrody Czarne Doły
 rezerwat przyrody Czerwona Róża
 rezerwat przyrody Czerwona Wieś
 rezerwat przyrody Czeszewski Las
 rezerwat przyrody Czmoń
 rezerwat przyrody Dębina
 rezerwat przyrody Dębno
 rezerwat przyrody Dębno nad Wartą
 rezerwat przyrody Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich
 rezerwat przyrody Dąbrowa Smoszew
 rezerwat przyrody Diabli Skok
 rezerwat przyrody Dolina Kamionki
 rezerwat przyrody Dolinka
 rezerwat przyrody Dołęga
 rezerwat przyrody Duszniczki
 rezerwat przyrody Dwunastak
 rezerwat przyrody Gogulec
 rezerwat przyrody Goździk Siny w Grzybnie
 rezerwat przyrody Huby Grzebieniskie
 rezerwat przyrody Jakubowo
 rezerwat przyrody Jezioro Czarne
 rezerwat przyrody Jezioro Dębiniec
 rezerwat przyrody Jezioro Drążynek
 rezerwat przyrody Jezioro Pławno
 rezerwat przyrody Jezioro Trzebidzkie
 rezerwat przyrody Jodły Ostrzeszowskie
 rezerwat przyrody Kawęczyńskie Brzęki
 rezerwat przyrody Klasztorne Modrzewie koło Dąbrówki Kościelnej
 rezerwat przyrody Kolno Międzychodzkie
 rezerwat przyrody Kozie Brody
 rezerwat przyrody Krajkowo
 rezerwat przyrody Kuźnik
 rezerwat przyrody Las Grądowy nad Mogilnicą
 rezerwat przyrody Las Liściasty w Promnie
 rezerwat przyrody Las Łęgowy w Dolinie Pomianki
 rezerwat przyrody Las Mieszany w Nadleśnictwie Łopuchówko
 rezerwat przyrody Majówka
 rezerwat przyrody Meteoryt Morasko (Poznań)
 rezerwat przyrody Miejski Bór
 rezerwat przyrody Mielno
 rezerwat przyrody Miranowo
 rezerwat przyrody Modrzew Polski w Noskowie
 rezerwat przyrody Mszar Bogdaniec
 rezerwat przyrody Mszar nad Jeziorem Mnich
 Rezerwat na Jeziorze Zgierzynieckim im. Bolesława Papi
 rezerwat przyrody Nietoperze w Starym Browarze
 rezerwat przyrody Niwa
 rezerwat przyrody Okrąglak
 rezerwat przyrody Olbina
 rezerwat przyrody Oles w Dolinie Pomianki
 rezerwat przyrody Ostoja żółwia błotnego
 rezerwat przyrody Pępowo
 rezerwat przyrody Pieczyska
 rezerwat przyrody Promenada
 rezerwat przyrody Pustelnik
 rezerwat przyrody Rogóźno
 rezerwat przyrody Słonawy
 rezerwat przyrody Smolary
 rezerwat przyrody Sokółki
 rezerwat przyrody Stara Buczyna w Rakowie
 rezerwat przyrody Studnica
 rezerwat przyrody Śnieżycowy Jar
 rezerwat przyrody Świetlista Dąbrowa
 rezerwat przyrody Torfowisko Kaczory
 rezerwat przyrody Torfowisko Lis
 rezerwat przyrody Torfowisko nad Jeziorem Świętym
 rezerwat przyrody Torfowisko Źródliskowe w Gostyniu Starym
 rezerwat przyrody Urbanowo
 rezerwat przyrody Uroczysko Jary
 rezerwat przyrody Wełna
 rezerwat przyrody Wiązy w Nowym Lesie
 rezerwat przyrody Wielki Las
 rezerwat przyrody Wielkopolska Dolina Rurzycy
 rezerwat przyrody Wilcze Błoto
 rezerwat przyrody Wrzosowiska w Okonku
 rezerwat przyrody Wydymacz
 rezerwat przyrody Wyspa Konwaliowa
 rezerwat przyrody Wyspa na Jeziorze Chobienickim
 rezerwat przyrody Zielona Góra
 rezerwat przyrody Złota Góra
 rezerwat przyrody Źródliska Flinty
 rezerwat przyrody Żurawiniec (Poznań)
 rezerwat przyrody Żywiec Dziewięciolistny

województwo zachodniopomorskie 

W województwie zachodniopomorskim znajduje się 125 rezerwatów przyrody:
 rezerwat przyrody Bagno Ciemino
 rezerwat przyrody Bagno Iglickie
 rezerwat przyrody Bagno Kusowo
 rezerwat przyrody Bagno Raczyk
 rezerwat przyrody Białodrzew Kopicki
 rezerwat przyrody Bielica
 rezerwat przyrody Bielinek
 rezerwat przyrody Bór Samliński im. Henryka Zięciaka
 rezerwat przyrody Bórbagno Miałka
 rezerwat przyrody Brodogóry
 rezerwat przyrody Brunatna Gleba
 rezerwat przyrody Brzozowe Bagno koło Czaplinka
 rezerwat przyrody Buczyna
 rezerwat przyrody Buczynowe Wąwozy im. prof. Floriana Celińskiego
 rezerwat przyrody Bukowe Zdroje im. Profesora Tadeusza Dominika
 rezerwat przyrody Bukowskie Bagno
 rezerwat przyrody Cisy Boleszkowickie
 rezerwat przyrody Cisy Rokickie im. prof. Stanisława Króla
 rezerwat przyrody Cisy Sosnowickie im. T. Szeszyckiego
 rezerwat przyrody Cisy Tychowskie
 rezerwat przyrody Czapli Ostrów
 rezerwat przyrody Czarnocin im. prof. Janiny Jasnowskiej
 rezerwat przyrody Dąbrowa Krzymowska
 rezerwat przyrody Dęby Sądowskie
 rezerwat przyrody Dęby Wilczkowskie
 rezerwat przyrody Diabelskie Pustacie
 rezerwat przyrody Długogóry
 rezerwat przyrody Dolina Pięciu Jezior
 rezerwat przyrody Dolina Rurzycy
 rezerwat przyrody Dolina Świergotki
 rezerwat przyrody Glinki
 rezerwat przyrody Głowacz
 rezerwat przyrody Gogolewo
 rezerwat przyrody Golcowe Bagno
 rezerwat przyrody Golczewskie Uroczysko
 rezerwat przyrody Grądowe Zbocze
 rezerwat przyrody Janiewickie Bagno
 rezerwat przyrody Jeziora Siegniewskie
 rezerwat przyrody Jezioro Czarne
 rezerwat przyrody Jezioro Czarnówek
 rezerwat przyrody Jezioro Głębokie
 rezerwat przyrody Jezioro Iłowatka
 rezerwat przyrody Jezioro Jasne
 rezerwat przyrody Jezioro Kiełpino
 rezerwat przyrody Jezioro Liwia Łuża
 rezerwat przyrody Jezioro Lubiatowskie im. profesora Wojciecha Górskiego
 rezerwat przyrody Jezioro Piekiełko
 rezerwat przyrody Jezioro Prosino
 rezerwat przyrody Jezioro Szare
 rezerwat przyrody Jodły Karnieszewickie
 rezerwat przyrody Kamienieckie Wąwozy im. prof. Janiny Jasnowskiej
 rezerwat przyrody Kamienna Buczyna
 rezerwat przyrody Kanał Kwiatowy
 rezerwat przyrody Karsiborskie Paprocie
 rezerwat przyrody Klif w Dziwnówku
 rezerwat przyrody Klif w Łukęcinie
 rezerwat przyrody Kołowskie Parowy im. Józefa Lewandowskiego
 rezerwat przyrody Krzemieńskie Źródliska
 rezerwat przyrody Krzywicki Mszar
 rezerwat przyrody Kurowskie Błota
 rezerwat przyrody Leśne Źródła
 rezerwat przyrody Łasko
 rezerwat przyrody Łazy
 rezerwat przyrody Łąki Bobolickie
 rezerwat przyrody Łuniewo
 rezerwat przyrody Markowe Błota
 rezerwat przyrody Mechowisko Manowo
 rezerwat przyrody Mokradła koło Leśniczówki Łowiska
 rezerwat przyrody Mszar koło Siemidarżna
 rezerwat przyrody Mszar koło Starej Dobrzycy
 rezerwat przyrody Mszar nad jeziorem Piaski
 rezerwat przyrody Mszary Tuczyńskie
 rezerwat przyrody Nad Jeziorem Liptowskim
 rezerwat przyrody Nad Płociczną
 rezerwat przyrody Nadmorski bór bażynowy w Mrzeżynie
 rezerwat przyrody Nadmorski Bór Storczykowy
 rezerwat przyrody Olszanka
 rezerwat przyrody Olszyna Źródliskowa pod Lubiechowem Dolnym
 rezerwat przyrody Olszyny Ostrowskie
 rezerwat przyrody Osetno
 rezerwat przyrody Ozy Kiczarowskie
 rezerwat przyrody Parnowo
 rezerwat przyrody Przełom rzeki Dębnicy
 rezerwat przyrody Przełom Rzeki Wołczenicy
 rezerwat przyrody Przybiernowski Bór Bagienny
 Rezerwat na rzece Grabowej
 rezerwat przyrody Roby
 rezerwat przyrody Rosiczki Mirosławskie
 rezerwat przyrody Rzeka Rekowa
 rezerwat przyrody Sieciemińskie Rosiczki
 rezerwat przyrody Skalisty Jar Libberta
 rezerwat przyrody Sławieńskie Dęby
 rezerwat przyrody Słoneczne Wzgórza
 rezerwat przyrody Słowińskie Błota
 rezerwat przyrody Sośnica
 rezerwat przyrody Stary Przylep
 rezerwat przyrody Stary Załom
 rezerwat przyrody Stramniczka
 rezerwat przyrody Strzaliny koło Tuczna
 rezerwat przyrody Świdwie
 rezerwat przyrody Tchórzyno
 rezerwat przyrody Torfowisko Konotop
 rezerwat przyrody Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały
 rezerwat przyrody Torfowisko Toporzyk
 rezerwat przyrody Trawiasta Buczyna im. Profesora Stefana Kownasa
 rezerwat przyrody Uroczysko Święta im. prof. Mieczysława Jasnowskiego
 rezerwat przyrody Wapienny Las
 rezerwat przyrody Warnie Bagno
 rezerwat przyrody Wiązy Reskie
 rezerwat przyrody Wiejkowski Las im. Zbigniewa Wabiszczewicza
 rezerwat przyrody Wieleń
 rezerwat przyrody Wielki Bytyń
 rezerwat przyrody Wierzchomińskie Bagno
 rezerwat przyrody Wrzosiec
 rezerwat przyrody Wrzosowiska Cedyńskie im. inż. Wiesława Czyżewskiego
 rezerwat przyrody Wrzosowisko Sowno
 rezerwat przyrody Wydmy między Dźwirzynem a Grzybowem
 rezerwat przyrody Wysoka Skarpa Rzeki Tywy
 rezerwat przyrody Wyspa na jeziorze Bierzwnik
 rezerwat przyrody Wyspa Sołtyski
 rezerwat przyrody Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem
 rezerwat przyrody Zaleskie Bagna
 rezerwat przyrody Zdroje
 rezerwat przyrody Zielone Bagna
 rezerwat przyrody Źródliska Biegały
 rezerwat przyrody Źródlisko Skrzypowe
 rezerwat przyrody Źródliskowa Buczyna im. Jerzego Jackowskiego
 rezerwat przyrody Źródliskowe Zbocza
 rezerwat przyrody Żółwia Błoć

Rezerwaty społeczne lub prywatne 
Obszary te nie mają oficjalnego statusu rezerwatu.
 Górniańskie Łąki
 rezerwat społeczny Karsiborska Kępa

Zobacz też 
 lista gatunków roślin objętych ścisłą ochroną
 obszar chronionego krajobrazu, obszary chronionego krajobrazu w Polsce
 ochrona przyrody w Polsce
 ogród botaniczny, ogród zoologiczny
 park krajobrazowy, parki krajobrazowe w Polsce
 park narodowy, parki narodowe w Polsce
 pomnik przyrody
 rezerwat przyrody, rezerwaty przyrody w Warszawie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Polska